Enguerrand I di Coucy – signore di Coucy fra il 1080 e il 1116 
Enguerrand II di Coucy – signore di Coucy dal 1130 
Enguerrand III di Coucy – signore di Coucy fra il 1166 e il 1215 
Enguerrand IV di Coucy – signore di Coucy fra il 1250 e il 1311 
Enguerrand V di Coucy – signore di Coucy fra il 1311 e il 1321 
Enguerrand VI di Coucy – signore di Coucy fra il 1335 e il 1347 
Enguerrand VII di Coucy – signore di Coucy fra il 1347 e  il 1397, conte di Soissons e capitano di ventura